Ngũ Hành Sơn (quận) in Đà Nẵng
 Ngũ Hành Sơn (thị trấn) in Đà Nẵng